Е, е (название: е; в украинском и некоторых других алфавитах название буквы произносится как э) — буква всех современных кириллических алфавитов. В русском, белорусском, болгарском алфавитах — шестая по счёту, в украинском, сербском и македонском — седьмая; используется также в алфавитах некоторых неславянских языков. В старо- и церковнославянской азбуках является шестой по порядку и называется «ѥстъ» и «есть» соответственно; в кириллице выглядит как  и имеет числовое значение 5, в глаголице — как  и имеет числовое значение 6. Буква развилась из греческой буквы эпсилон (Ε, ε) (для глаголического начертания имеются также версии, связанные с семитскими письменностями). Со времён введения гражданского шрифта в 1707—1711 годах используется в форме, тождественной с латинским E, e. Ранее для строчной печатной буквы применялись только разомкнутые начертания: узкое е, в виде квадратной Е, и широкое е, в виде округлой удлинённой Є (использовалась только в начале слова и в некоторых грамматических формах, иногда после гласных). Малая печатная и рукописная е развилась в старорусской скорописи в XVII веке, до этого она была близка по форме либо к є, либо к строчной греческой букве эпсилон ε.

Вторая по распространённости (после О) буква русского алфавита.

Произношение 

Звуковое значение в русском языке зависит от положения в слове и ударения:
 в начале слова, после гласных и разделительных знаков под ударением обозначает пару звуков [йэ], в первом предударном слоге редуцируется до [йие], в остальных безударных слогах — до [йь];
 после и в словах пациент, коэффициент, спаниель, риелтор под ударением произносится без [й];
 после согласных в исконно русских словах обозначает смягчение предыдущей согласной и звук [э] (под ударением), [ие] (в первом предударном слоге) или [ь] (в прочих безударных слогах);
 после ж, ш и ц, в некоторых заимствованных словах, наподобие темп, модель, энергия, шоссе, кузен, пюре и других, в украинских фамилиях наподобие Руденко и Бутенко, а также в сокращениях вроде эсер или эсдек под ударением обозначает [э] без смягчения предыдущего согласного, в первом предударном слоге — [ыэ], в остальных безударных слогах — [ъ];
 кроме того, согласно действующим правилам русского языка, букву Ё можно записывать как Е в тех случаях, когда это не искажает смысла и звучания слов.

В белорусском языке смысл буквы в целом тот же, но из-за большей фонетичности письменности правила чтения проще: отсутствие смягчения предыдущей согласной невозможно (иначе там пишется не е, а э: шэсць, тэндэнцыя), в случае сильной редукции также используются другие буквы (Мяфодзій — Мефодий, шасці — шести).

В украинском языке соответствует русской букве Э (а эквивалент русской буквы Е изображается буквой Є).

В сербском языке всегда читается как [э], поскольку йотирование и смягчение в сербской письменности обозначаются явно, особыми буквами для мягких согласных («у посљедње вријеме» — «в последнее время»).

В болгарском языке, в отличие от русского, не смягчает предыдущую согласную и соответствует русской «э».

Потомки буквы «Е» 
От кириллической буквы Е в письменностях разных народов отпочковались: Ѥ (использовалось в старославянском, древнерусском, древнесербском и т. п.; в сербском изводе церковнославянского употреблялось до XVII века), Є (используется в церковнославянском, старом сербском, нынешнем украинском), Ё (в русском и белорусском); из глаголической формы заимствовано начертание Э (используется в русском и белорусском, раньше также в сербском и болгарском). Самостоятельной буквой в ближайшем будущем может оказаться начертание È, используемое в македонском языке для различения омонимов («Cè што ќе напишете може да се употреби против вас!» — «Всё, что напишете, может быть использовано (употребиться) против вас») и уже порой занимающее отдельную позицию в некоторых компьютерных шрифтах и кодировках.

Таблица кодов 

В HTML прописную букву Е можно записать как &#1045; или &#x415;, а строчную е — как &#1077; или &#x435;.

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Буквы кириллицы
Украинский алфавит
Македонский алфавит
Болгарский алфавит
Русский алфавит
Белорусский алфавит
Вуковица